Avenue Marx-Dormoy (Bagneux et Montrouge)
 Avenue Marx-Dormoy (Montluçon)